Harv kan avse:

 Harv – ett jordbruksredskap
 Harv, Forsa – en by i Forsa socken
 Harv, Hedesunda – en gammal by i Hedesunda socken, Gävle kommun
 Harv (musikgrupp) – en svensk folkmusikgrupp